Slutspillet ved EM i fodbold for kvinder 2022 begyndte den 20. juli og sluttede den 31. juli 2022 med finalen.

Under slutrunden bruges forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, hvis det blev nødvendigt.

Alle tider er lokale (UTC+1) (Vesteuropæisk sommertid).

Kvalificerede hold 
De to højest rangerede hold fra hver af de i alt fire grupper kvalificerede sig til slutspillet.

Oversigt

Kvartfinaler

England - Spanien

Tyskland - Østrig

Sverige - Belgien

Frankrig - Holland

Semifinaler

England - Sverige

Tyskland - Frankrig

Finalen

Noter og referencer
Noter

Referencer

Eksterne henvisninger
Officiel hjemmeside

EM i fodbold for kvinder 2021